Henri de Navarre peut faire référence à :
 Henri  de Navarre (1244-1274), roi de Navarre de 1270 à 1274 ;
 Henri II (1503-1555), roi de Navarre en tant que Henri II de 1517 à 1555 ;
 Henri IV (1553-1610), roi de Navarre sous le nom de Henri III de 1572 à 1610, petit-fils du précédent.